Stanisław Piotr Leon Rudnicki (1852-1925) – generał brygady Wojska Polskiego
 Stanisław Rudnicki (1896-1962) – sędzia, instruktor harcerski, harcmistrz, działacz społeczny i samorządowy
 Stanisław Rudnicki (1900-1920) – podporucznik obserwator Wojska Polskiego
 Stanisław Rudnicki (1926-2012) – prawnik, sędzia, adwokat
 Stanisław Rudnicki (1929–2014) – lekarz, kardiolog, profesor nauk medycznych
 Stanisław Rudnicki – neurochirurg
 Stanisław Rudnicki – sędzia ziemski kaliski, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej